Дорфгастайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50405.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Траунер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 Зелёные занимают 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Pictures of Dorfgastein

Общины земли Зальцбург